Община Русе се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Русе.

География

Географско положение, граници, големина 
Общината се намира в северната част на област Русе. С площта си от 570,624 km2 е най-голямата сред 8-те общини на областта, което съставлява 18,79% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
 на североизток – община Сливо поле;
 на изток – община Кубрат, област Русе;
 на юг – община Ветово и община Иваново;
 на северозапад – Румъния.

Природни ресурси

Релеф 
Територията на община Русе е разположена в западната част на Източната Дунавска равнина. Релефът на общината е низинен, равнинен и равнинно-хълмист. Крайните ѝ източни и югоизточни райони са заети от най-западната част на Лудогорското плато, като тук преобладава равнинно-хълмистият релеф. В него, южно от село Семерджиево, на границата с община Ветово се намира максималната височина на общината –  233,1 m. В централните и западните райони релефът е предимно равнинен и слабо хълмист със загладени форми. На север в нейните пределите попада западната част на обширната Бръшлянска низина, най-голямата крайдунавска низина в България. Тук североизточно от село Сандрово, на брега на река Дунав се намира най-ниската точка на община Русе – 15 m н.в.

Води 
По северозападната граница на общината с Румъния на протежение от 34 km (от km 473 до km 507, километрите се отчитат нагоре от устието на реката) преминава част от долното течение на река Дунав. В най-западната част на общината, от юг на север, в дълбока, на места каньоновидна долина, с множество меандри протича долното течение на река Русенски Лом, последният голям приток на Дунав. Реката навлиза в общината южно от село Басарбово, минава през него и в западната промишлена зона на град Русе се влива отдясно в река Дунав.

Населени места 

Общината се състои от 14 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:

Административно-териториални промени 
 Указ 461/обн. 14.11.1905 г. – обединява м. Кулата (Кула) и с. Средни чифлик (Среден чифлик) в едно ново населено място – с. Кула – средне;
 МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Табан на с. Сандрово;
 – преименува с. Куле – средне на с. Средна кула;
 МЗ № 3775/обн. 07.12.1934 г. – преименува с. Ендже кьой (Гувемли Ендже) на с. Ястребец;
 Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – обединява селата Гагаля и Липник в едно ново населено място – с. Николово;
 Указ № 582/обн. 29.12.1959 г. – заличава селата Долапите (Дулапите) и Средна кула и ги присъединява като квартали на гр. Русе;
 Указ № 28/обн. 24 януари 1961 г. – заличава м. Образцов чифлик и я присъединява като квартал на гр. Русе;
 Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – преименува с. Ястребец на с. Ястребово;
 Указ № 3005/обн. 09.10.1987 г. – закрива Община Ново село и присъединява включените в състава ѝ населени места към община Русе;
 Указ № 116/обн. 06.04.1998 г. – отделя с. Сандрово и неговото землище от община Сливо поле и го присъединява към община Русе;
 Указ № 164/обн. 17.07.2001 г. – отделя с. Тетово и неговото землище от община Кубрат, област Разград и го присъединява към община Русе, област Русе;
 Реш. МС № 591/обн. 15.08.2006 г. – признава с. Мартен за гр. Мартен;
 Указ № 348/обн. 27,10.2009 г. – отделя с. Бъзън и неговото землище от община Ветово и го присъединява към община Русе.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:

Политика

Общински съвет 

Състав на общинския съвет, избиран на местните избори през годините:

Транспорт 
През територията на общината преминават три участъка от Железопътната мрежа на България с обща дължина 50,5 km
 от север на юг, в крайната западна част – началният участък от 13,5 km от трасето на жп линията Русе – Горна Оряховица – Стара Загора – Димитровград – Подкова;
 от северозапад на югоизток – началният участък от 32,8 km от трасето на жп линията Русе – Самуил – Каспичан – Варна;
 северно от град Русе – началният участък от 4,2 km от трасето на жп линията Русе – Гюргево – Букурещ.

През общината преминават частично 6 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 94,3 km:
 началният участък от 16,6 km от Републикански път I-2 (от km 0 до km 16,6);
 началният участък от 12,8 km от Републикански път I-5 (от km 0 до km 12,8);
 началният участък от 12,5 km от Републикански път II-21 (от km 0 до km 12,5);
 началният участък от 31,8 km от Републикански път II-23 (от km 0 до km 31,8);
 началният участък от 8,6 km от Републикански път III-501 (от km 0 до km 8,6);
 началният участък от 12 km от Републикански път III-2302 (от km 0 до km 12,0).

Топографски карти

Литература

Източници

Външни препратки